Јасенова је насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013, у насељу је живјело 233 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Теслић

Референце 

Општина Теслић
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини